Липовка () — село,
Ольшанский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Село ликвидировано в ? году.

Географическое положение 
Село Липовка находится в начале балки Яр Косарский, примыкает к восточной части села Першотравневое.

История 
 Село присоединено к селу Першотравневое в ? году.

Примечания 

Исчезнувшие населённые пункты Харьковской области
Населённые пункты Двуречанского района